Het wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2003 was de 4de editie van het wereldkampioenschap voetbal vrouwen. Het werd gehouden in de Verenigde Staten en werd gewonnen door Duitsland.

Het toernooi zou in eerste instantie in China gespeeld te worden, maar door de SARSepidemie werd het in de Verenigde Staten gehouden. Dit was het enige land waar het toernooi in korte tijd georganiseerd kon worden omdat het toernooi daar ook al was gehouden in 1999. Als compensatie voor het verlies van de organisatie zou het wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2007 in China worden gehouden.

Stadions

Teams

Groepsfase

Groep A

Wedstrijdresultaten 
20 september 2003 in Philadelphia

21 september 2003 in Washington D.C.

25 september 2003 in Philadelphia

28 september 2003 in Columbus

Groep B

Wedstrijdresultaten 
20 september 2003 in Philadelphia

21 september 2003 in Washington D.C.

24 september 2003 in Washington D.C.

27 september 2003 in Boston

27 september 2003 in Washington D.C.

Groep C

Wedstrijdresultaten 
20 september 2003 in Columbus

24 september 2003 in Columbus

27 september 2003 in Washington D.C.

27 september 2003 in Boston

Groep D

Wedstrijdresultaten 
21 september 2003 in Carson

25 september 2003 in Carson

28 september 2003 in Portland

Knock-outfase

Kwartfinale 
1 oktober 2003 in Boston

2 oktober 2003 in Portland

Halve finale 
5 oktober 2003 in Portland

Troostfinale 
11 oktober 2003 in Carson

Finale 
12 oktober 2003 in Carson

Kampioen

Prijzen 

2003
Voetbal in 2003
Vrouwenvoetbal in de Verenigde Staten
Voetbal